Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2022 проводился со 2 по 6 марта 2020 года в городе Перт на арене Dewars Centre.

В чемпионате принимало участие 24 команды.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на .

Победителями чемпионата стала команда в составе Ив Мюрхед / Бобби Лэмми (оба кёрлингиста стали чемпионами среди смешанных пар впервые), победившая в финале команду Дженнифер Доддс / Брюс Моуэт. Бронзовые медали завоевала проигравшие в полуфиналах команды: Хейли Дафф / Хэмми Макмиллан мл. и Katie McMillan / Mark Watt.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC±0:00)

Четвертьфиналы. 5 марта, 17:30

Полуфиналы. 6 марта, 10:00

Финал. 6 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2022

Спорт в Шотландии в 2022 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Март 2022 года